Öja socken kan åsyfta:

Öja socken, Gotland
Öja socken, Skåne i Herrestads härad
Öja socken, Småland i Kinnevalds härad
Öja socken, Södermanland